Nubra ist
 Nubra (Shyok), ein Nebenfluss des Shyok in Ladakh, Indien
 Nubra-Tal, das vom Fluss Shyok durchflossene Tal in Ladakh, Indien
 Nubra-Gletscher, ein Gletscher in Ladakh, Indien
 Nubra (Sprache), eine Ladakhische Sprache